Il doppio femminile del Western & Southern Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Le detentrici del titolo erano Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká, ma Hradecká ha deciso di non prendere parte alla competizione così Hlaváčková partecipa con Lisa Raymond. Le due sono state sconfitte al secondo turno da Angelique Kerber e Andrea Petković.

In finale Hsieh Su-wei e Shuai Peng hanno sconfitto Anna-Lena Grönefeld e Květa Peschke per 2-6, 6-3, [12-10].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Sara Errani /  Roberta Vinci (quarti di finale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (semifinale)
  Hsieh Su-wei /  Shuai Peng (campionesse)
  Andrea Hlaváčková /  Lisa Raymond (secondo turno)

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (finale)
  Hao-Ching Chan /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Sania Mirza /  Jie Zheng (primo turno)

Wildcard 

  Vania King /  Alisa Klejbanova (secondo turno)
  Angelique Kerber /  Andrea Petković (quarti di finale)

  Daniela Hantuchová /  Martina Hingis (secondo turno)
  Kirsten Flipkens /  Petra Kvitová (ritirate, secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2013
WTA Tour 2013